Янов — русская и донская казачья фамилия; имеет женскую форму Янова. Может также выступать как топоним.

Фамилия 
 
 Янов, Артур (1924—2017) — американский психолог и психотерапевт.
 Янов, Вит (род. 1987) — чешский биатлонист.
 Янов, Василий Фёдорович (ок. 1580—1657) — стряпчий, воевода, патриарший боярин и думный дворянин.
 Янов, Данила Андреевич (род. 2000) — российский футболист.
 Янов, Константин Павлович (1905—1996) — советский художник-мистик.
 Янов, Максим Николаевич (род. 1996) — российский хоккеист с мячом.
 Янов, Николай Петрович (?—1884) — генерал-майор.
 Янов, Пётр Степанович (1871—1940) — генерал-майор РИА, участник Первой мировой и Гражданской войн.
 Янов, Скотт (род. 1969) — американский программист.
 Янов, Трифон (1888—1919) — украинский военный деятель.
 
 Янов-Яновский, Феликс Маркович (род. 1934) — узбекский и советский композитор, музыкальный педагог.

Топоним 
 Янов — название польского города Янув-Любельский в Российской империи.
 Янов — название до 1940 года белорусского города Иваново
 Янов — до 1946 года название села Иванов в Калиновском районе Винницкой области.
 Янов — до 1946 года название села Иванов в Иваничевском районе Волынской области.
 Янов — до 1946 года название села Иванов в Старосамборском районе Львовской области.
 Янов — название до 1944 года посёлка Ивано-Франково Яворовского района Львовской области.
 Янов — хутор в Белокалитвинском районе Ростовской области России.
 Янов — посёлок вблизи покинутого города Припять, Украина.
 Янов — железнодорожная станция вблизи покинутого города Припять, Украина.
 Янов — деревня в Кричевском районе Могилёвской области Белоруссии.

См. также 
 Янов-Полесский
 Янов Стан
 Янова
 Яново
 Яновский

Источники